

Filosofia e religione 
 Anima – nel senso di anima/corpo, dove rappresenta il principio vitale di natura immateriale; anima/spirito, dove rappresenta il principio senziente contrapposto a quello raziocinante
 Animo – dalla stessa origine etimologica, viene usato con significati più limitati e specifici rispetto ad anima
 Anima – nei censimenti e nei registri parrocchiali o censuari, unità fisica (persona) oggetto di registrazione o censimento, i cui nuclei familiari erano indicati con il termine di fuochi
 Anima – concetto di anima secondo la mitologia egiziana.
 Anima e animus – archetipi dell'inconscio collettivo secondo Carl Gustav Jung.

Cinema 
 Anima – film del 1981 diretto da Alexander Stefanovich
 Anima – film del 1998 diretto da Craig Richardson
 Ánima – film del 2012 diretto da Antón Terni
 Anima – film del 2019 diretto da Paul Thomas Anderson

Economia 
 ANIMA Holding – società italiana che opera nel settore servizi finanziari
 ANIMA – federazione di associazioni di categoria aderente a Confindustria

Musica 
 Anima – elemento costitutivo interno di strumenti ad arco
 Anima – gruppo musicale rock turco
 Anima – singolo di Ron del 1982
 Anima – album di Riccardo Cocciante del 1974
 Anima – brano dei Ricchi e Poveri, retro del singolo Questo amore del 1978
Anima – album di Gianni Celeste del 1992
 Anima – album di Vladislav Delay del 2001
 Anima – album di Salvo Nicolosi del 2004
 Anima – album dei Nightmare del 2006
 Anima – EP di Damiano Fiorella del 2009
 Anima – singolo di Romina Falconi del 2014
 Anima – album di Thom Yorke del 2019
 Anima – singolo di DrefGold del 2021

Materiali e ingegneria 

 Anima – in fonderia, oggetto che si pone all'interno della forma prima della colata in modo da ottenere un vuoto nel getto
 Anima – in oplologia, parte interna della canna di un'arma da fuoco
 Anima – barra di acciaio o grafite inserita nel manico di una chitarra per contrastarne l'incurvamento causato dalla tensione delle corde
 Anima – supporto per rotoli di carta

Altro 
 Anima – personaggio della DC Comics